ściąganie – sposób oszukiwania podczas zdawania wszelkiego rodzaju egzaminów i testów 
 ściąganie plików = pobieranie plików
 ściąganie (wzorowanie się) – zapożyczanie pomysłów, koncepcji, idei